Crusader (pel·lícula), pel·lícula dirigida per Bryan Goeres.
 Operació Crusader, intent de trencar el setge de Tobruk, on els alemanys tingueren sotmesos al britànics durant la Segona Guerra Mundial.
 Tanc Crusader, model de tanc de tipus mitjà usat pels britànics en la Segona Guerra Mundial.
 Vought F-8 Crusader, caça monoplaça supersònic.